Виктор Теодор Хомен (; ) — финский , ,  и ; депутат эдускунты, профессор Императорского Александровского университета.

Биография 

Теодор Хомен родился 3 июля 1858 года в городе Пиексямяки в восточной части Великого княжества Финляндского входившего в состав Российской империи. Высшее образование получил в Императорском Александровском (Гельсингфорсском) университете (ныне Хельсинкский университет).

С 1898 года Хомен занимал пост профессора физики в альма-матер.

В 1904 году за свою общественную деятельность Виктор Теодор Хомен был арестован и отправлен в Санкт-Петербург, откуда был сослан на пять лет в Новгород, но уже в начале следующего года получил разрешение вернуться в Финляндию.

В научном мире В. Т. Хомен заявил о себе как автор классических работ о ночных морозах, в связи с состоянием метеорологических элементов и физическими свойствами почвы, и о суточном обороте тепла в почве и теплообмене между атмосферой и поверхностью Земли.

Помимо научной деятельности, Хомен вошёл в историю Финляндии и как политик. С 1905 по 1906 год и с 1908 по 1913 год Хомен был членом парламента Финляндии, где представлял сперва Младофинскую партию, а затем, по окончании Гражданской войны в Финляндии, с 1919 по 1922 год, Национальную коалиционную партию. 

Виктор Теодор Хомен умер 10 апреля 1923 года в городе Хельсинки.

Библиография 

 Ueber die Electricitätsleitung der Gase. 1-3. Helsingfors 1886-1888
 Ueber die Electrisitätsleitung der Gase. 2 o. 3. Acta Societatis scientiarum Fennicae Tomus XVII. Societas scientiarum Fennicae, Helsingfors 1891
 Om nattfroster. Helsingfors 1893
 Bodenphysikalische und meteorologische Beobachtungen mit besonder Berücksichtigung des Nachtfrostphänomens. Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk häft 54. Finska Vetenskaps-Societeten, Helsingfors 1894
 I frågan om nattfrosterna : genmäle till prof. Lemström likabenämnda, mot min publikation "Om nattfroster" riktade uppsats. Söderström, Helsngfors 1894
 Suhteellisista vaaleista : ylipainos Päivälehdestä marraskuulla 1894. Akateeminen kirjakauppa, Helsinki 1894
 Über die Bodentemperatur in Mustiala. Finska Vetenskaps-Societeten, Helsingfors 1896
 Der tägliche Wärmeumsatz im Boden und die Wärmestrahlung zwischen Himmel und Erde, väitöskirja. Acta Societatis scientiarum Fennicae Tomus 23, 3. Finska Vetenskaps-Societeten, Helsingfors 1897
 Paikkari torp. Helsingfors 1898, 2. uppl. 1901, suomeksi nimellä Paikkarin torppa. 2. painos Helsinki 1901
 Vårt passiva motstånd : politiska uppsatser 1899-1904. Helios, Helsingfors 1906, suomeksi nimellä Passiivinen vastarintamme : poliittisia kirjoituksia 1899-1904. Otava 1906
 Om proportionella val särskildt med hänsyn till representationsreformkommitténs förslag. Helios, Helsingfors 1906, suomeksi nimellä Suhteellisista vaaleista, erityisesti silmällä pitäen eduskunnanmuutoskomitean ehdotusta. Kustannus Oy Helios, Helsinki 1906
 Hydrographische Untersuchungen im nördlichen Teile der Ostsee, im Bottnischen und Finnischen Meerbusen in den Jahren 1898-1904. Finnländische hydrographisch-biologische Untersuchungen N:o 1. Finska Vetenskapssocieteten, Helsingfors 1907 
 En dag vid Paanajärvi ; skämt i en akt af En turist. Helsingfors 1909 (nimimerkillä En turist)
 Våra skogar och vår vattenhushållning. Söderström, Helsingfors 1917
 Punainen kaartiko vai sosialidemokraattinen puolue? : anarkistiset ainekset pois puolueesta : sosialistien puolueagitatsioni ja porvarilliset ; kirj. Evert Huttunen ja Taavi Tainio ja Theodor Homén. Kansan ystävät, Helsinki 1918
 Östkarelen och Kola lappmark skildrade av finska natur- och språkforskare. Söderström, Helsingfors 1920, suomeksi nimellä Itä-Karjala ja Kuollan Lappi : suomalaisten luonnon- ja kielentutkijain kuvaamina. Otava 1918
 East Carelia and Kola Lapmark : described by Finnish scientists and philologists. Sällskapet för Finlands geografi, Helsingfors 1921
 Ett missgrepp i vårt beskattningssystem. Helsingfors 1921, suomeksi nimellä Muuan harhaote verotusjärjestelmässämme. Helsinki 1921.

Примечания

Ссылки 
 Homén, Viktor Theodor.

Депутаты эдускунты
Сосланные